Nieródka, nullipara lub para 0 to określenia kobiet, które w swoim życiu nie urodziły dziecka, bądź urodziły w ciągu 20 tygodni od momentu zapłodnienia.

Fizjologia człowieka
Psychologia rozwoju człowieka
Położnictwo